Медаль «За особые воинские заслуги» — государственная награда Российской империи.

Основные сведения 
Медаль «За особые воинские заслуги» — медаль Российской империи для награждения военных, отличившихся при строительстве железнодорожной ветки Ораниенбаум — Красная Горка и военных укреплений на южном берегу Финского залива. Это строительство проводилось в связи с модернизацией армии и военной инфраструктуры после поражения в русско-японской войне. Ввиду чрезвычайной важности, малого срока работ (2 месяца) и ряда трудностей, для награждения участников строительства 1 мая 1910 года по указу императора Николая II была учреждена эта медаль. Долгое время об этой медали было мало известно, что связано с секретным характером военного строительства, за которое ей награждали. Известно, что по первоначальному проекту этой медали, она должна была иметь четыре степени и носиться на Аннинской ленте. Предполагалось, что ей должны были награждать военных за любые небоевые заслуги, за которые не полагались иные награды.

Порядок вручения 
Медалью награждали всех военнослужащих, отличившихся при строительстве. Награждался состав 1-й Саперной бригады, 3-го Железнодорожного батальона, гарнизона Кронштадтской крепости, 147 Самарского и 148 Каспийского пехотных полков, включая генералов, офицеров, чиновников, унтер-офицеров и простых солдат. Также награждались полицейские и жандармы, охранявшие строительство.

Описание медали 
Медаль сделана из позолоченной светлой бронзы. Диаметр 28 мм. На лицевой стороне медали изображен портрет Николая II в профиль, без каких-либо надписей и регалий. На оборотной стороне по кругу с края медали надпись: «». Внизу медали надпись замкнута небольшой пятилепестковой розеткой. В центре оборотной стороны медали изображён Малый Государственный Герб Российской империи. Бортика медаль не имела. По имеющимся данным, на Санкт-Петербургском монетном дворе в период 1910—1911 годов отчеканено 4462 экземпляра.

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к колодке или ленте. Носить медаль следовало на груди. Лента медали — Александровская.

Изображение медалей

Примечания

Литература